Belozerskij , letteralmente "del Lago bianco":

 Belozerskij rajon
 Monastero Kirillo-Belozerskij – denominazione originale del Monastero di San Cirillo di Beloozero

Pagine correlate 

 Belozersk
 Belozerskoe
 Lago Bianco (Vologda)